Gratton – CDP della Contea di Tazewell, Virginia, Stati Uniti d'America

Edy Gratton – calciatore italiano
Emilio Gratton – calciatore italiano
Gerald Gratton – sollevatore canadese
Guido Gratton – calciatore italiano
Livio Gratton – astrofisico
Piero Gratton – designer